Uuo est un symbole, qui signifie :
 Ununoctium, dénomination systématique de l'élément chimique , aujourd'hui appelé oganesson ;
 Unilateral ureteral obstruction (obstruction unilatérale de l'urètre).

UUO est le code FAA de l'aéroport de Willow (Alaska)

Notes et références